Gaohe Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Gaohe (socken i Kina, Hunan), 
 Gaohe (socken i Kina, Shandong), 

Robotskapade Kinaförgreningar